Pholadomyoida är en ordning av musslor. Pholadomyoida ingår i klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Pholadomyoida 230 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Pholadomyoida